Sparkasse Köln steht für

 Kreissparkasse Köln
 Sparkasse KölnBonn